
Molekulska formula -{C22H32O4}- se može odnositi na:

 Medroksiprogesteron
 Protektin D1